Vaudey bezeichnet:

 eine Ortschaft in der Gemeinde Vellexon-Queutrey-et-Vaudey im französischen Département Haute-Saône, siehe Vaudey (Haute-Saône) 
 einen Namensteil der Gemeinde Villers-Vaudey im französischen Département Haute-Saône
 eine Ortschaft in der Gemeinde Charquemont im französischen Département Doubs
 Vaudey Abbey, eine ehemalige Abtei in der Grafschaft Lincolnshire, England